Are sjö kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Are sjö (Sjösås socken, Småland), sjö i Växjö kommun,  (66,2 ha)
Are sjö (Gårdsby socken, Småland),  sjö i Växjö kommun,  (1,65 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn